E 962 steht für:
 Aspartam-Acesulfam-Salz als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 962

Abkürzung